Населені пункти в Чехії:

 Лоука (Бланско)
 Лоука (Годонін)